Sarcosaurus woodi es la única especie conocida del género extinto Sarcosaurus ("lagarto carnívoro") de dinosaurio terópodo celofísido, que vivió a principios del período Jurásico, hace aproximadamente entre 199 a 194 millones de años, en el Sinemuriano, en lo que es hoy Europa.
Los restos de Sarcosaurus incluyen un esqueleto parcial, encontrado en Inglaterra, en los bajos Lias de Leicestershre y Warwickshire. La especie tipo, S. woodi, fue descripta por Andrews en 1921. En 1932, von Huene crea el binomio Sarcosaurus woodwardi para una tibia, NHMUK R.3542 de Lias inferior, pero también se refirió accidentalmente a él como Megalosaurus (Magnosaurus) woodwardi. Sin embargo, Ezcurra et al. (2020) sinonimizó Sarcosaurus andrewsi con S. woodi basándose en comparaciones de NHMUK R.3542 con el espécimen de Sarcosaurus de Warwickshire.

Descripción
El holotipo es NHMUK PV R4840, un esqueleto parcial que incluye una vértebra dorsal posterior, ilion parcial izquierdo y derecho, que se fusionan con la porción proximal del pubis, sin la cabeza femoral. El espécimen muestra alguna evidencia de madurez esquelética, lo que significa que no es un juvenil temprano, pero no se puede determinar su etapa ontogenética exacta. Las muestras remitidas incluyen NHMUK PV R3542 no maduro, holotipo de Sarcosaurus andrewsi, que incluye una tibia derecha completa, WARMS G667–690, un esqueleto parcial de un solo individuo que incluye la vértebra dorsal posterior, mediavértebra caudal, fragmentos de costilla dorsal, ilion izquierdo, pubis derecho e izquierdo, fémures y tibias, extremo proximal del peroné izquierdo , probable mitad distal del peroné, porciones distales de los metatarsianos IV, II o III mitad proximal de la falange pedal izquierda II-1, y tres fragmentos óseos indeterminados. Sarcosaurus comparte ciertas condiciones morfológicas con otros neoterópodos, incluido Liliensternus liliensterni, fosas colaterales del metatarsiano II con desarrollo y forma similares en ambos lados, mayor proporción en el centro, y Dilophosaurus wetherilli, la fosa colateral lateral es más grande que la medial en el metatarsiano, la serie caudal media proporcionalmente más baja y más estrecha que la vértebra dorsal medio-posterior. Sarcosaurus era un depredador bípedo, probablemente capaz de correr rápido y atrapar presas pequeñas. El holotipo pertenecía a un animal de 3,5 metros de largo cuyo peso no superaba los 50-60 kilogramos. NHMUK PV R3542 pertenecía a un animal más grande, que se estima que tenía una longitud máxima de 5 metros y un peso de 140 kilogramos.

Descubrimiento e investigación
Los fósiles de Sarcosaurus se encontraron en la Lias inferior de Inglaterra. La especie tipo, Sarcosaurus woodi, fue descrita por primera vez por Charles William Andrews en 1921 poco después de que S. L. Wood encontrara un esqueleto parcial cerca de Barrow-on-Soar, en Scunthorpe Mudstone. El nombre genérico se deriva del griego sarx, "carne". El nombre específico honra a Wood. El holotipo, BMNH 4840/1, consta de una pelvis, una vértebra y la parte superior de un fémur. La longitud conservada del fémur es de 31,5 centímetros. Una segunda especie, Sarcosaurus andrewsi, fue nombrada por Friedrich von Huene en 1932, basándose en una tibia de 445 milímetros, BMNH R3542, descrita por Arthur Smith Woodward en 1908 y encontrada cerca de Wilmcote. De manera confusa, von Huene en la misma publicación nombró al mismo fósil Magnosaurus woodwardi. Más tarde, eligió que S. andrewsi fuera el nombre válido. Huene también habló sobre WARMS G667–690, un esqueleto parcial también de Wilmcote, ambos especímenes son de Blue Lias. En 1974, S. andrewsi fue reclasificado como Megalosaurus andrewsi por Michael Waldman, asumiendo probablemente erróneamente que era un megalosáurido. Un estudio posterior concluyó que las dos especies son indistinguibles excepto por el tamaño, pero otros autores consideran que cualquier identidad es indemostrable ya que no hay restos comparables y concluyen que ambas especies carecen de autapomorfias y, por lo tanto, son dudosas. Von Huene en 1932 hizo referencia a un esqueleto parcial de la colección de Warwick Museum a S. woodi pero la identidad no fue probada, en 1995 se le dio el nombre informal de "Liassaurus", pero sigue siendo un nombre inválido. Es probable que el espécimen sea un individuo, ubicado en la misma posición estratiagráfica que el espécimen holotípico. Desafortunadamente, hay pocos elementos superpuestos disponibles de la muestra y el holotipo. Ambos especímenes conservan un fémur relativamente completo, sin embargo, las características de ambos, una cabeza dirigida anteromedialmente, un cuarto trocánter relativamente largo y una plataforma trocantérea, son plesiomórficos y, por lo tanto, no indican conespecificidad o pertenencia a clado. Sin embargo, se observa que no hay características que estén presentes en una muestra pero no en la otra. En 2020, WARMS G667–690 recibió una nueva descripción completa, que proponía que los tres especímenes pertenecían a la misma especie, Sarcosaurus woodi.

Clasificación
Andrews originalmente asignó Sarcosaurus a Megalosauridae. El primero en sugerir una posición más basal fue Samuel Paul Welles, quien la colocó en Coelophysidae. Análisis posteriores dieron como resultado una posición en Ceratosauria, o en Coelophysoidea. Ezcurra en 2012 encontró que Sarcosaurus es el ceratosauriano más basal en un gran análisis no publicado. En 2018, Andrea Cau en el gran análisis de Saltriovenator encontró a Sarcosaurus como un dilofosáurido con una buena cantidad de apoyo en los datos. En 2020, Ezcurra et al. recuperó Sarcosaurus como un pariente cercano de Averostra debido a la presencia de caracteres compartidos que incluyen un margen ventral orientado anteroventralmente del proceso preacetabular en vista lateral en el ilion y un fémur con un cuarto trocánter poco desarrollado posteriormente.

Filogenia
El cladograma de Ezcurra et al. se muestra a continuación.

Paleoecología
El espécimen holotipo fue recolectado de estratos de la zona bucklandi, del Sinemuriense, que fueron depositados en ambientes marinos epicontinentales, poco profundos, afectados por fluctuaciones del nivel del mar y un clima cálido, predominantemente húmedo. En el suroeste de Warwickshire está representada por la parte superior del miembro de piedra caliza Rugby del Hettangiense al Sinemuriense de la Formación Blue Lias. Con litofacies típicas de mudrocks alternados y calizas generalmente de grano fino y frecuentemente altamente fosilíferas. El miembro de piedra caliza Rugby se depositó en una paleolatitude de aproximadamente 35° N en un entorno costero influenciado por tormentas. Wilmcote estaba relacionado con el margen oriental del Worcester Graben durante el Jurásico Temprano y adyacente a la plataforma de East Midlands. El margen occidental de la emergente Plataforma de Londres, a 60-80 kilómetros al sureste, fue probablemente la principal fuente de desechos biológicos terrestres.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Coelophysoidea
Dinosaurios del Jurásico
Dinosaurios de Europa